Ринат Низамович Мифтахов (1937—2014) — советский и российский актёр театра, народный артист Татарской АССР.

Биография 
Родился 5 января 1937 года в деревне Челны Камско-Устьинского района Татарской АССР.

После школы учился в Казани в производственно-техническом училище и получил профессию столяра. Но затем решил связать свою жизнь с искусством. С 1957 по 1991 годы работал в Республиканском передвижном театре (ныне ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина»). В 1999—2002 годах работал в Татарском театре юного зрителя.

Среди его известных театральных работ:
 Зуфар — «Резидәкәй» Ш. Мазита по поэме И. Юзеева «Знакомые мелодии»,
 Батыршин — «Бессмертная песнь» Р. Ишмуратова,
 Богач — «Черноликие» М. Гафури,
 Салих — «Лесной парень» Т. Закирова,
 Туктаров — «Судьбы, избранные нами» Т. Миннуллина,
 Касымхан — «Потоки» Т. Гиззата,
 Хаджи — «Хаджи женится» Ш. Камала,
 Сильвио — «Слуга двух господ» К. Гольдони,
 Султанбек — «Аршин мал алан» У. Гаджибекова,
 Даулятбай — «Каракумская трагедия» А .Бадыгова,
 Васил — «Вдовий пароход» И. Грековой.

Умер 4 августа 2014 года, был похоронен на родине — в Камско-Устьинском районе. Ему посвящена отдельная глава в книге «Народные артисты СССР, РФ, РТ» (Казань, Издательство «Магариф-Вакыт», 2011); автор-составитель — член Союза писателей Республики Татарстан, лауреат премии им. Дж .Валиди — И. Илялова.

Награды 
 Заслуженный артист Татарской АССР (1982).
 Народный артист Татарской АССР (1988).

Примечания

Ссылки 
 Мифтахов Ринат Низамович
 Мифтахов Ринат Низамович
 www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/402907/bio/ — Мифтахов Ринат Низамович

Народные артисты Татарской АССР
Театральные деятели Татарстана